Любинский — фамилия и топоним.

Топоним 
 Любинский — посёлок городского типа в Омской области России, административный центр Любинского района.

Носители фамилии 
 Любинский, Александр Валентинович (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Любинский, Владимир Александрович (1873 — после 1928) — российский военно-морской деятель.
 Любинский, Дмитрий Евгеньевич (род. 1967) — российский дипломат.
 Любинский, Илья Борисович (род. 1952) — советский и российский композитор, певец, аранжировщик.
 Любинский, Исаак Львович (1906 — ?) — советский педагог и театровед.
 Любинский, Николай Михайлович (1891—1938) — украинский языковед, политический деятель.

См. также 
 Любинский район
 Любинский повят